Er werd een knock-out systeem gespeeld met 128 deelnemers (64 koppels). Koppels werden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking). De 16 hoogste geplaatste koppels hebben in de eerste ronde een beschermde plaats. De overige deelnemers spelen eerst nog kwalificatierondes. Deze (64 wedstrijden) zijn hier niet opgenomen. Een wedstrijd is gewonnen als er vier sets zijn gewonnen. Er wordt niet om derde plek gestreden. De winnaars van de finale bemachtigen de gouden medaille, de verliezers van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

Het Chinese koppel Xu Xin en Zhang Jike won de titel in 2015 maar streden deze editie niet mee in deze samenstelling.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste 4

Externe links 
  Geplaatste spelers
  Uitslagen laatste 64
  Uitslagen laatste 32

Tafeltennis in 2017
Tafeltennis in Duitsland
Sportevenement in Düsseldorf
Tafeltennis